Тарахумара има више значења:

 Тарахумара (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Тарахумара (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Тарахумара (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тарахумара, староседелачки народ северозападног Мексика.